Lapauze ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Lapauze (1867–1925), französischer Kunsthistoriker und -kritiker
 Jeanne Lapauze (1860–1921), französische Schriftstellerin
 Olivier Lapauze (* 1983), französischer Gitarrist